Cannery Row (Monterey), een straat in de Amerikaanse stad Monterey (Californië)
 Een blik in Cannery Row, een roman van John Steinbeck uit 1945
 Cannery Row (film), een film uit 1982